Halicampus är ett släkte av fiskar. Halicampus ingår i familjen kantnålsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kantnålsfiskar
Halicampus